Callista Gingrich (née en 1966), femme d'affaires
 Callista (1855) : roman du théologien catholique anglais, prêtre et écrivain John Henry Newman. 

 Biologie
 Callista : mollusque
 Carex callista : une plante
 Hemibela callista : un papillon
 Moraea callista : une plante

 Le RV Callista, navire océanographique britannique.

Paronymie 
 Calista : Prénom